La Serie A maschile FIPAV 1964-65 fu la 20ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Ruini Firenze. La Salvarani Parma era stata ripescata all'inizio della stagione per la rinuncia dell'Avia Pervia Modena. L'Olimpia Vercelli fu penalizzata di un punto per la rinuncia a disputare la partita di Reggio Emilia contro La Torre e si salvò dopo una gara di play-out vinta per 3-1 contro la Virtus Falconara (Serie B) a Bologna il 6 giugno 1965.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1964
Pallavolo nel 1965
 1964-1965